Pfoser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pfoser (* 1952), österreichischer Essayist und Bibliothekar
 Nicole Pfoser (* 1970), deutsche Architektin und Innenarchitektin 
 Wolfgang Pfoser-Almer (* 1975), österreichischer Filmemacher und Kulturmanager